Indaiá (empresa), empresa de bebidas
 São Sebastião (Petrópolis), bairro do município de Petrópolis, conhecido como Indaiá
 Palmeira-indaiá, uma espécie de palmeira
 Dores do Indaiá, município de Minas Gerais
 Estrela do Indaiá, município de Minas Gerais
 Praia do Indaiá (Bertioga)

Desambiguações de topônimos